Marko Ivanović ist der Name folgender Personen:

* Marko Ivanović (Basketballspieler) (* 1962), serbischer Basketballspieler
 Marko Ivanović (Dirigent) (* 1976), tschechischer Dirigent und Komponist